Pharai (Oudgrieks: , Pharaí) was de naam van verscheidene poleis in het Oude Griekenland.
Pharai was een van de twaalf poleis van Achaea, gelegen aan de Pirusrivier en ongeveer 14,5 km van Olenos verwijderd. Het bezat ook een orakel van Hermes en was ook lid van de Achaeïsche Bond.
Pharai was een stad in Boeotië, in het grondgebied van Tanagra, nabij Hyria.
Pharai op Kreta was een kolonie van Pherae in Messenië.

Referentie
 , art. Pharæ (Pheræ), in , The Classical Gazetteer, Londen, 1851, p. 270.

Oud-Griekse stad